Црни Поток може бити:

 Црни Поток (Топуско), насељено мјесто у општини Топуско (Вргинмост), Кордун, Република Хрватска
 Црни Поток (Подцркавље), насељено мјесто у општини Подцркавље, Република Хрватска
 Црни Поток (Подриње), лева притока Дрине